Le qualificazioni del singolare maschile del Cinch Championships 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Emil Ruusuvuori (qualificato)
  Brandon Nakashima (ritirato)
  James Duckworth (primo turno)
  Denis Kudla (ultimo turno, lucky loser)

  Kamil Majchrzak (primo turno) 
  Alejandro Tabilo (primo turno) 
  Thanasi Kokkinakis (ritirato) 
  Steve Johnson (ultimo turno)

Qualificati 

  Emil Ruusuvuori
  Sam Querrey

  Paul Jubb 
  Quentin Halys

Lucky loser 

  Denis Kudla

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Cinch Championships 2022